een geringschattende bijnaam voor de stad Rotterdam
 Circus Rotjeknor, een kindercircus gevestigd te Rotterdam.